

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Mokotów – dzielnica miasta Warszawa
 Mokotów – część miasta Warszawa, w dzielnicy Mokotów
 Mokotów – część wsi Ulów w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Klwów

Inne 
 Mokotów – zajezdnia tramwajowa w Warszawie
 Mokotów – singel grupy Strachy na Lachy (2012)
 Mokotów – album grupy Lilly Hates Roses (2015)

Zobacz też